Forgách László (1730 körül – 1805 után) bölcsészeti író
 Forgách László (1845–1911) főrend

Jegyzetek